Qingyun bezeichnet:

 Qingyun (庆云县), Kreis der Stadt Dezhou in der chinesischen Provinz Shandong
 Qingyun (Congjiang) (庆云镇), Großgemeinde im Kreis Congjiang in der chinesischen Provinz Guizhou
 Qingyun (Lechang) (庆云镇), Großgemeinde der Stadt Lechang in der chinesischen Provinz Guangdong
 Qingyun (Linshu) (青云镇), Großgemeinde im Kreis Linshu in der chinesischen Provinz Linshu
 Qingyun (Qingyun) (庆云镇), Großgemeinde im gleichnamigen Kreis in der chinesischen Provinz Shandong
 Qingyun (Wannian) (青云镇), Großgemeinde im Kreis Wannian in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Qingyun (Yanshan) (庆云镇), Großgemeinde im Kreis Yanshan in der chinesischen Provinz Hebei
 Qingyun (Yuyang) (青云镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Yuyang in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Qingyun (Pingchang) (青云乡), Gemeinde im Kreis Pingchang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Qingyun (Sungqu) (青云乡), Gemeinde im Kreis Sungqu in der chinesischen Provinz Sichuan
 Qingyun (Xuanhan) (庆云乡), Gemeinde im Kreis Xuanhan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Qingyun (Linchuan) (青云街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Linchuan in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Qingyun (Lusong) (庆云街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Lusong in der chinesischen Provinz Hunan
 Qingyun (Panlong) (青云街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Panlong in der chinesischen Provinz Yunnan
 Qingyun (Xintai) (青云街道), Straßenviertel der Stadt Xintai in der chinesischen Provinz Shandong